Granön kan syfta på:

Finland 

 Granön, Vasa, Österbotten, 
 Granön, del av Bergö, Malax, Österbotten, 
 Granön, Närpes, Österbotten, 
 Granön (Brändö, Åland), 
 Granön, Borgå, Nyland, 
 Granön (vid Pernå, Lovisa), Nyland, 
 Granön (vid Horslök, Lovisa), Nyland, 
 Granön (vid Kejvsalö, Lovisa), Nyland,

Sverige 

 Granön, Luleå, Norrbotten, 
 Granön, Ånnsjön, Jämtland, 
 Granön, Sundsvall, Medelpad, 
 Granön (naturreservat), Dalarna,

Se även
Granö
Granören

Robotskapade Finlandförgreningar